

Новоніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Іланський район, Красноярський край
 Новоніколаєвська сільська рада — сільське поселення, Рубцовський район, Алтайський край
 Новоніколаєвська сільська рада — колишня сільська рада, Маслянський район, Тюменська область (1923-1954)